Движущаяся группа звёзд AB Золотой Рыбы является группой приблизительно 30 связанных звёзд, которые движутся вместе со звездой AB Золотой Рыбы. Движущуюся группу составляют звёзды, имеющие одинаковый возраст, металличность и направление движения. Следовательно, они, вероятно, сформировались в одном и том же месте.

Группа расположена приблизительно в 20 парсеках от Земли и является самой близкой известной движущейся группой. Её возраст оценивается в 50 млн или 119 млн лет..  Средняя пространственная  скорость этой группы имеет компоненты U = −8 км/с (движется в направлении от галактического центра), V = −27 км/с (движется против галактического вращения) и W = −14 км/с (движется в направлении галактического южного полюса). Приблизительно 10 из этих звёзд формируют ядро группы, которое имеет размер, примерно 10 парсек.

Близость этой движущейся группы делает её интересной при исследованиях общих свойств звёзд, а также для обработки моделей развития молодых звёзд и даже прямого обнаружения компаньонов спектрально-двойных звёзд. .

Список звёзд в группе 
Отсортировано по увеличению прямого восхождения.

Примечания 

Движущаяся группа звёзд AB Золотой Рыбы
Звёздные ассоциации